Godescalco di Benevento - duca di Benevento
Godescalco d'Orbais - teologo tedesco
Godescalco dei Vendi - re degli Obodriti e santo